El Correo de Galicia fue el nombre de varios periódicos:

 El Correo de Galicia, periódico editado en Santiago de Compostela en 1865.
 El Correo de Galicia, periódico editado en Santiago de Compostel entre 1900 y 1920.
 El Correo de Galicia, periódico editado en Orense entre 1872 y 1874.